Полянская Дача — посёлок в Верховском районе Орловской области. Входит в состав Васильевского сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Полянская Дача находится в северо-восточной части области на Среднерусской возвышенности.

 Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % от общей численности населения в 7 жителей.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги. Одна выходит на автодорогу областного значения Верховье — Ливны.

Ближайшая железнодорожная станция — Скарятино на линии Орёл — Мармыжи находится в селе Скорятино.

Примечания 

Населённые пункты Верховского района